Княгиня — дружина князя.

Топоніми 

 Княгиня — село в Україні, Закарпатській області, Великоберезнянському районі.
 Княгиня — річка у Некрасовському районі Ярославської області в Росії, притока річки Чорної.
 Княгиня — пам'ятка природи у Вінницькій області.
 Княгиня — печера, пам'ятка природи у Закарпатській області.

Інші значення 
 «Княгиня» — метеорит-хондрит, що впав біля с. Княгиня у Закарпатській області.
 «Княгиня» — повість Т. Г. Шевченка.
 «Княгиня» — оповідання А. П. Чехова.